Dieler ist der Name folgender Orte:

 ein Ortsteil der Gemeinde Ney, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz

Dieler ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Dieler (* 1941), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Dealer